Тодор А́нгелов Дзеков (; , Кюстендил, Болгария — , форт Бреендонк, Бельгия) — болгарский революционер, анархо-коммунист и антифашист. Герой бельгийского Сопротивления нацистской Германии. Отец писательницы Свободы Бычварововой.

Биография 
Родился в рабочей семье, отец был каменщиком. С молодости был связан с коммунистами, в 1923 году принимал участие в Сентябрьском восстании.

После нападения на Собор Святой Недели и начала репрессий против левых, в 1925 году вместе с семьей бежал из страны, где был заочно приговорен к смертной казни.

Некоторое время жил в Австрии и Франции, в 1927 году переехал в Бельгию, в 1930—1932 годы — в Люксембурге, а затем возвратился в Бельгию.

Участвовал в войне в Испании, в 1936—1938 гг. воевал в составе болгарского батальона «Георгий Димитров» XV-й интербригады. После окончания войны вернулся в Бельгию, принимал участие в работе коммунистической партии Бельгии.

10 мая 1940 года немецкие войска перешли границу Бельгии, 28 мая 1940 года бельгийская армия капитулировала по приказу короля Леопольда III, а территория Бельгии была оккупирована войсками Третьего рейха.

После начала оккупации Ангелов стал одним из организаторов подполья и партизанской войны против фашистов. Арестован и казнен 30 ноября 1943 года.

Государственные награды 
3 февраля 1949 года - решением правительства Бельгии награждён орденом Леопольда I с пальмой (посмертно)

Посмертно присвоено звание полковника бельгийской армии.

Память 
 в городе Кюстендил установлен памятник Тодору Ангелову

Примечания

См. также 
 Любен Петков

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Революционеры Болгарии
Революционеры Бельгии
Коммунисты Болгарии
Коммунисты Бельгии
Анархо-коммунисты
Бойцы интербригад
Участники Сентябрьского восстания
Почётные граждане Кюстендила